Charlotte von Bourbon-Parma (ital.: Carlotta di Bourbon, Principessa di Parma; voller Name: Carlotta Maria Ferdinanda Teresa Anna Giuseppa Giovanna Luisa Vicenza Rosalia) (* am 1. oder 7. September 1777 in Parma; † 5. April 1813 in Rom) ist die dritte Tochter und das vierte Kind von Maria Amalia von Österreich und Ferdinand von Parma, Piacenza und Guastalla. Sie war Infantin von Spanien und Prinzessin von Bourbon-Parma.

Leben 
Charlotte wuchs mit ihren sechs Geschwistern am Hof von Parma auf. Ihre jüngeren Geschwister starben im Kindesalter. Sie war Trägerin des Königlichen Marien-Louisen-Ordens. Charlotte trat 1797 in den Dominikanerorden ein und verbrachte ihr Noviziat in Parma. Unter dem Namen Giacinta gründete sie ein Kloster in Colorno. Infolge der politischen Veränderungen im Königreich Italien musste sie 1805 Colorno verlassen. Das Kloster wurde aufgelöst. Charlotte ging nach Rom ins Exil im Kloster Santi Domenico e Sisto, wo sie 1813 verstarb. Erst 1817 erhielten die verbliebenen Nonnen von Colorno die Erlaubnis, ein neues Kloster zu gründen.

Vorfahren

Einzelnachweise 

Prinz (Spanien)
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Parma
Spanier
Geboren 1777
Gestorben 1813
Frau